Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2004 проводился в городе Евле (Швеция) c 17 по 23 апреля 2004 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 15 мужских команд и 10 женских команд. Чемпионат проводился в 3-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Норвегии.

В женском турнире чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Англии.

Впервые в чемпионате принимали участие мужские сборные Нидерландов и Франции, а также женские сборные Германии, Финляндии и Швеции.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф за 1—4 места

Классификационные матчи за 5—14 места 
21 апреля, 12:00

за 5 место

за 7 место

за 9 место

за 11 место

за 13 место

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 апреля, 17:00

Матч за 3-е место. 23 апреля, 11:00

Финал. 23 апреля, 11:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 апреля, 17:00

Матч за 3-е место. 23 апреля, 11:00

Финал. 23 апреля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2004
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Международные спортивные соревнования в Евле
Спорт в Швеции в 2004 году
Апрель 2004 года
Чемпионаты мира в Швеции